"Yauli" pode ser:
 Yauli (província)
 Yauli (Yauli), no Peru
 Yauli (Jauja), distrito
 Yauli (distrito de Huancavelica)

Desambiguações de topônimos